Бальк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бальк, Герман (1893—1982) — немецкий военачальник во Второй мировой войне, генерал танковых войск.
 Бальк, Зигмунт (1873—1941) — польский театральный художник и сценограф еврейского происхождения.
 См. также 
 Балк